Мељак може бити:

 Мељак (Барајево), насеље у општини Барајево, град Београд, Република Србија
 Мељак (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора